Osoby o tym nazwisku:
 Alexandru Petrescu – rumuński polityk, menedżer i bankier
 Cezar Petrescu – rumuński pisarz i publicysta
 Dan Petrescu – rumuński piłkarz 
 Irina Petrescu – rumuńska aktorka